NGC 5049 (другие обозначения — MCG -3-34-37, UGCA 343, PGC 46166) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5049
Дева (созвездие)